Haven, een aanlegplaats voor schepen

België
 Haven (Boekhoute), een buurtschap en voormalige haven van Boekhoute

Nederland
 Haven (Breda), een haven in de binnenstad van Breda
 Haven (Gouda), een gracht in Gouda
 Haven (Leiden), een binnenhaven en straat in de binnenstad van Leiden
 Haven (Terneuzen), een buurtschap
 Haven (waterschap), een voormalig kanaalwaterschap in Vlagtwedde

Verenigde Staten
 Haven (Kansas), een city in de staat Kansas in de Verenigde Staten

Overig
 Haven (film), een Canadees-Amerikaanse film uit 2001
 Haven (Kamelot), een muziekalbum
 Haven (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie van Syfy uit 2010

Zie ook
 De Haven (doorverwijspagina)
 New Haven (doorverwijspagina)